Apokalipsa – w judaizmie i chrześcijaństwie, opis szczególnego rodzaju proroctwa, dotyczącego tego, co ma się wydarzyć w dniach ostatecznych
 Apokalipsa – zespół muzyczny
 Apokalipsa – album muzyczny Wojciecha Jasińskiego

Zobacz też